Платфо́рма 63-й киломе́тр — остановочный пункт Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги, расположенная на участке Санкт-Петербург — Оредеж, на двухпутном перегоне между станциями Вырица и Новинка. В 1988 году была произведена электрификация участка Вырица - Чолово постоянным током, напряжением 3 кВ. Электрификацию на перегоне Вырица - Слудицы осуществили рабочие СУ-305 под руководством А. В. Булысова. 

С восточной стороны пути расположен пристанционный посёлок. Платформой пользуются в основном железнодорожные путевые рабочие.

С западной стороны пути идёт лесная тропа которая длится порядка 1,5—2 км и ведёт к о.п. 2-ая платформа. Платформа 63-км рассчитана на посадку и высадку пассажиров только из первых двух вагонов как в нечётную, так и в чётную сторону. Близкое расположение платформы к пгт. Вырица даёт ей шанс в ближайшем будущем быть востребованной, т.к. идёт активное расширение пгт. Вырица. С каждым годом дома подходят всё ближе и ближе. Пока, что согласно местной инструкции Окт. жд (ТЧ-20 ОДМВ) посадка-высадка разрешается только из первого тамбура головного вагона. Остановка осуществляется по требованию пассажиров. 

По причине низкого пассажиропотока большинство электропоездов проследуют платформу без остановки. По состоянию на май 2022 г. на платформе останавливается по требованию два электропоезда Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж ежедневно  и по одному электропоезду в летний период Санкт-Петербург (Витебский вокзал)- Чаща и Санкт-Петербург (Витебский вокзал)- Новинка по субботним дням, в обратном направлении осуществляется остановка трёх электропоездов Оредеж - Санкт-Петербург (Витебский вокзал) ежедневно и по одному электропоезду в летний период Оредеж - Санкт-Петербург (Витебский вокзал) по субботним дням, Чолово - Санкт-Петербург (Витебский вокзал) по воскресным дням в сторону Санкт-Петербурга.

Интересные))страницы) ==
 Платформа 63 км на Викимапии
 Пристанционный посёлок О.п. 63 км на Викимапии

Расписание электропоездов

Примечания 
))) 

 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гатчинского района